Оберлига 1986—1987 — 40-й чемпионат ГДР по футболу. Чемпионом того сезона стал «Динамо» из Берлина. Турнир стартовал 16 августа 1986 года, а завершился 6 июня 1987 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика Висмут Ауэ в сезоне 1986/87 
 Статистика Динамо (Берлин) в сезоне 1986/87 
 Статистика Динамо (Дрезден) в сезоне 1986/87 
 Статистика Карл-Маркс-Штадт в сезоне 1986/87 
 Статистика Карл Цейсс в сезоне 1986/87 
 Статистика Локомотив (Лейпциг) в сезоне 1986/87 
 Статистика Магдебург в сезоне 1986/87 
 Статистика Рот-Вайсс (Эрфурт) в сезоне 1986/87 
 Статистика Унион (Берлин) в сезоне 1986/87 
 Статистика Форвертс (Франкфурт) в сезоне 1986/87 
 Статистика Фортшрит Бишофсверда в сезоне 1986/87 
 Статистика Шталь Бранденбург в сезоне 1986/87 
 Статистика Шталь Риза в сезоне 1986/87 
 Статистика Энерги Котбус в сезоне 1986/87 
 Статистика игроков в сезоне 1986/87 
 Оберлига Германии по футболу 1986/87 на rsssf 
 Результаты матчей Оберлиги Германии по футболу 1986/87 на rsssf 
 Оберлига Германии по футболу 1986/87 на calcio.com 

ГДР
ГДР
1986/1987